DMF son las siglas de varios compuestos orgánicos y un soporte informático:

2,5-Dimetilfurano, un combustible orgánico líquido.
N,N-Dimetilformamida, un disolvente común.  Es el compuesto que aparece al buscar "DMF" en el banco de datos del Libro Web de Química del NIST (National Institute of Standards and Technology)
Dimetilfumarato, éster metil del ácido fumárico.
Distribution Media Format, el formato de disquetes para computadora.